Balsamita (lateinisch) ist:

 älterer Gattungsname für Wucherblumen
 alter Artname für Frauenminze
 alter Name für verschiedene Minzen
 Wasserminze
 Rossminze